Fuerte del Rey kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuerte del Rey (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Fuerte del Rey (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar